Dittler ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Dittler (1868–1902), deutscher Bildhauer
Emil Dittler (Mineraloge) (1882–1945), österreichischer Mineraloge
 Max Dittler (1881–1964), deutscher Verwaltungsbeamter und -richter
 Rudolf Dittler (1881–1959), deutscher Physiologe und Hochschullehrer
 Ullrich Dittler (* 1968), Professor für Interaktive Medien an der Hochschule Furtwangen
 Wilhelm Dittler (* 1899), deutscher SA-Führer